De wedstrijden van het Nederlandse Eredivisie voetbal uit het seizoen 2010/11 was het 55e seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen. Aan de competitie namen achttien clubs deel. Het seizoen bestond uit 34 speelronden van elk negen wedstrijden, gevolgd door een play-off. De competitie begon op 6 augustus 2010 en eindigde op 15 mei 2011.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Speelronde 15

Inhaalronde 14
In speelronde 14 zijn de wedstrijden Willem II tegen de Graafschap en Roda JC tegen FC Utrecht, respectievelijk gestaakt en afgelast vanwege weersomstandigheden. In deze inhaalronde worden de wedstrijden daarom respectievelijk afgemaakt en geheel gespeeld. Bij de wedstrijd tussen Willem II en de Graafschap moeten er nog 33 minuten worden afgespeeld. De stand bij het staken in de 57e minuut was 0-0.

Speelronde 16

Speelronde 17

Inhaalronde 17
Door hevige sneeuwval werd de wedstrijd tussen Excelsior en NAC Breda op 4 december afgelast. Deze wedstrijd werd op maandag 6 december alsnog gespeeld. Dit duel werd echter na 7 minuten gestaakt door dichte mist. Deze wedstrijd wordt nu op 15 december uitgespeeld.
Daarnaast werd ook de wedstrijd tussen VVV-Venlo en Roda JC afgelast. Deze wedstrijd wordt opnieuw gespeeld op dinsdag 14 december.

Speelronde 18

Inhaalronde 17

Speelronde 19

Inhaalronde 19

Speelronde 20

Speelronde 21

Inhaalronde 21

Speelronde 22

Speelronde 23

Speelronde 24

Speelronde 25

Speelronde 26

Speelronde 27

Speelronde 28

Speelronde 29

Speelronde 30

Speelronde 31

Speelronde 32

Speelronde 33

Speelronde 34

Nederlands competitievoetbal 2010/11
Eredivisie (mannenvoetbal)